Polistes kirbyanus — ископаемый вид ос из подсемейства Polistinae семейства Vespidae. Обнаружены в поздних миоценовых отложениях Европы. Германия (Öhningen).
Длина тела 13,0 мм, длина переднего крыла 11,0 мм.
Вместе с другими ископаемыми видами ос, такими как Palaeopolistes jattioti, Polistes industrius, Polistes signatus, Polistes attavinus, Polybia anglica, Polybia oblita, Polistes vergnei являются древнейшими бумажными осами подсемейства полистины. Вид был впервые описан в 1915 году американским энтомологом Теодором Коккереллом (Theodore Dru Alison Cockerell; 1866—1948).

Примечания

Литература 
 Carpenter J. M. (1982). The phylogenetic relationships and natural classification of the Vespoidea. Systematic Entomology, 7, 11—38. .
 Carpenter J. M. & Grimaldi D. A. (1997). Social wasps in amber. American Museum Novitates, 3203, 1—7. http://digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/3605

Ссылки 
 Polistinae на сайте Энциклопедия жизни eol.org
 Polistini на сайте Biolib.cz

†
Вымершие настоящие осы
Насекомые миоцена
Фоссилии, описанные в 1915 году